

Letteratura 
Elmer Gantry – romanzo di Sinclair Lewis

Cinema 
Il figlio di Giuda (Elmer Gantry) – film di Richard Brooks
Elmer Gantry – nome del cavallo da corsa nel film Pride of the Blue Grass del 1939

Musica 
Elmer Gantry – pseudonimo del cantante inglese Dave Terry della Elmer Gantry's Velvet Opera e della band Stretch

Teatro 
Elmer Gantry – altro adattamento del romanzo originale, messo in scena e premiato nel 2007
Gantry – adattamento musical del 1970 a Broadway